Лунинец:
 Лунинец — город в Брестской области Белоруссии.
 Лунинец (аэродром) — военная авиабаза под городом Лунинец
 Лунинец — железнодорожная станция в городе Лунинец.
 «Лунинец» — белорусский мотобольный клуб из одноимённого города.
  — белорусский футбольный клуб из одноимённого города, существовавший в 1999—2000 годах.

См. также 
 Лунинецкий район

Примечания